The Bugle Call:
 The Bugle Call, film américain sorti en 1912
 The Bugle Call, film américain sorti en 1916
 The Bugle Call, film américain d'Edward Sedgwick sorti en 1927